Next est un mot anglais qui signifie « suivant » ou « prochain ».

Le nom Next désigne notamment :

 NeXT un télescope spatial rayons X de l'agence spatiale japonaise qui a été lancé en février 2016 mais n’a jamais été utilisé du fait de l’échec de la mise en orbite ;
 NeXT, une mission spatiale de la sonde spatiale américaine Stardust ;
 NEXT, un moteur ionique ;
 NeXT, une entreprise d'informatique fondée par Steve Jobs en 1985 lorsqu'il quitta Apple ;
 Next, une entreprise britannique faisant partie de l'indice FTSE 100, spécialisé dans la vente de vêtement au détail ;
 Nouveau système d'exploitation des trains, un système de gestion des trains et d'aide à la conduite destiné aux lignes de trains de banlieue desservant principalement les gares d'Île-de-France ;
 NEXT, une instruction BASIC qui clôt une boucle FOR/NEXT ;
 NEXT, une agence de mannequins ;
 NExT, une Initiative Science-Innovation-Territoires-Économie (I-SITE) portée par l'Université de Nantes.

Publications 
 Next, un essai de écrivain italien Alessandro Baricco, petit livre sur la globalisation et sur le monde qui vient, publié en 2002 ;
 Next, un roman de Michael Crichton publié en 2007 ;
 Next est un journal nigérian.

Musique 
 Next..., un album du groupe de rock écossais The Sensational Alex Harvey Band (1973) ;
 Next, un album du groupe Journey (1977) ;
 Next, un groupe de R'n'B américain ;
 N.EX.T, un groupe de rock coréen.

Cinéma 
 Next, un film muet américain réalisé par George Loane Tucker, sorti en 1912 ;
 , film d'animation sorti en 1990 ;
 Next, un film américain avec Nicolas Cage, sorti en 2007.

Télévision 
 Next, un téléfilm néerlandais d'Aram van de Rest, diffusé en 2018 ;
 Next, une émission de télé-réalité américaine basée sur le principe du speed dating.

Homonymie de titre